Нампу́ла — топоним.

 Нампула (город) — город в Мозамбике.
 Нампула (провинция) — провинция в Мозамбике.